Štefanovce (powiat Preszów)
 Štefanovce (powiat Vranov nad Topľou)